Fame (), The Fame может означать:

Музыка

Альбомы 
 Fame — студийный альбом Грейс Джонс 1978 года.
 Fame — альбом-саундтрек к фильму «Слава» 1980 года.
 The Fame — студийный альбом Леди Гаги 2008 года.
 The Fame Monster — переиздание 2009 года.

Песни 
 «Fame» — песня Дэвида Боуи 1975 года.
 «Fame» — песня Айрин Кары 1980 года.
 «Fame (The Game)» — песня Донны Саммер 2008 года.

Прочее 
 Fame — американский журнал, издававшийся с 1988 по 1991 год.
 Lady Gaga Fame — парфюмерная вода Леди Гаги.

См. также 
 F.A.M.E.
 Слава